wanta – lina stalowa w moście wantowym (podwieszanym)
 wanta – lina olinowania stałego podtrzymująca maszt
 wanta – duży blok skalny, stąd nazwy geograficzne:
 Wanta (jedna przy szosie do Morskiego Oka, druga na wsch. stokach Wołoszyna) 
 Czarna Wanta – w masywie Kościelca w Czarnej Dolinie Gąsienicowej
 Mokra Wanta – w Dolinie Wielickiej w Tatrach
 Mokra Wanta – pod Rysami w Tatrach
 Zbójnickie Wanty
 Wantule